Umbellozetes är ett släkte av kvalster. Umbellozetes ingår i familjen Tegoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Umbellozetes